Öffentliche Klage steht für:

 Anklage durch eine Anklagebehörde
 Öffentliche Klage vor dem obersten Gericht im antiken Athen, siehe Heliaia #Zuständigkeit